Aspen Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Aspen Lake (Alaska)
 Aspen Lake (Coconino County, Arizona)
 Aspen Lake (Navajo County, Arizona)
 Aspen Lake (Kalifornien)
 Aspen Lake (Cook County, Minnesota)
 Aspen Lake (Itasca County, Minnesota)
 Aspen Lake (Oregon)
 Aspen Lake (Duchesne County, Utah)
 Aspen Lake (Iron County, Utah)
 Aspen Lake (Okanogan County, Washington)
 Aspen Lake (Polk County, Wisconsin)
 Aspen Lake (Vilas County, Wisconsin)